Con la designazione Fokker F.I si indicano due distinti modelli di aereo:

Fokker F.I (1917) – aereo da caccia triplano prodotto in piccola serie ed utilizzato durante la prima guerra mondiale
Fokker F.I (1919) – aereo da trasporto monoplano ad ala alta rimasto incompiuto che servirà da base di sviluppo per il successivo Fokker F.II